1ª Brigata aerea "operazioni speciali" – unità dell'Aeronautica Militare, con il compito di gestire il settore delle forze speciali e delle forze di protezione della forza armata.
 1ª Brigata aerea Intercettori Teleguidati – reparto missilistico dell'Aeronautica Militare